Federation Cup 1978 var den 16. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation.

35 nationer var tilmeldt mesterskabet, og turneringen var derfor opdelt i en kvalifikationsrunde, hvor seks hold spillede om de sidste tre pladser i hovedrunden, hvor 32 hold skulle spille om Fed Cup-titlen. Alle kampene i hovedrunden blev spillet udendørs på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Australien i perioden 27. november - 3. december 1978. Australien var Fed Cup-værtsland for anden gang, og det var ligeledes anden gang, at mesterskabet blev afviklet i Kooyong.

Turneringen blev vundet af de forsvarende mestre fra USA, som for tredje år i træk besejrede Australien i finalen med 2-1. Dermed blev USA det første land, der vandt mesterskabet tre år i træk, og det var amerikanernes syvende titel i alt, og dermed tangerede USA australiernes rekord for flest Fed Cup-titler. Australien var i finalen for sjette år i træk, hvilket var en forbedring af den tidligere rekord på 5 år i træk, som USA havde siddet på med deres fem finalepladser i træk i perioden fra 1963 til 1967. Det vindende amerikanske hold bestod af Chris Evert, Tracy Austin, Rosie Casals og Billie Jean King, mens Australien blev repræsenteret af Wendy Turnbull og Kerry Reid.

Danmark blev repræsenteret af et hold bestående af Anne-Mette Sørensen, Dorte Ekner og Helle Sparre-Viragh, som tabte 1-2 i første runde til Argentina, og som i trøstrunden tabte med 0-3 til Japan. Dansk Tennis Forbund havde hyret australieren Don Tregonning som holdkaptajn, men det var spillerne ikke tilfredse med og accepterede, at Anne-Mette Sørensen i stedet skulle fungere som spillende kaptajn. Spillerne hyrede imidlertid for egen regning Kurt Nielsen til at rejse med dem til Melbourne som holdkaptajn.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede seks hold om de sidste tre pladser i hovedrunden. Runden blev spillet i august 1978, og vinderne af de tre playoff-opgør gik videre til hovedrunden.

Følgende hold gik videre til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 29 direkte kvalificerede hold.
 3 hold fra kvalifikationsrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1978

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1978
Tennis i Australien
Sport i Melbourne